

Letteratura 
 Cuore di lupo (Wolfheart) – romanzo di Richard A. Knaak

Musica 
 Wolfheart – album dei Moonspell del 1995